Schlosshof steht für:
 den Innen- oder Vorhof eines Schlosses, siehe Schloss (Architektur)

Schloßhof oder Schlosshof ist der Name folgender Orte:

 Schloßhof (Kipfenberg), Einöde von Markt Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schlosshof (Neresheim), früher Schloßhof, Einzelhof im Stadtteil Dorfmerkingen von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloßhof (Pfreimd), Einöde der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schloßhof (Rückholz), Einöde der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Schloßhof (Gemeinde Engelhartstetten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Markt Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Schloßhof (Gemeinde Thaur), Dorf der Gemeinde Thaur, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Schloss Hof ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Hof, auch Schloßhof, Schlosshof, nahe Wien in Schloßhof, Markt Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Schloss Hof (Cham), ehemaliges Schloss in Hof, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Schlosshof (Bielefeld)
 Schlosshöfe
 Burg Hof
 Hofer Schloss